Coulombs kan syfta på:
 Coulombs, Calvados
 Coulombs, Eure-et-Loir